Tempel der Isis und des Serapis:

 Tempel der Isis und des Serapis (Abukir)
 Tempel der Isis und des Serapis (Rom)
 Tempel der Isis und des Serapis in al-Maharraqa